Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2019 wurden im Skispringen der Männer drei Wettbewerbe ausgetragen. Neben den Einzelwettbewerben auf Normal- und Großschanze gab es den Mannschaftswettbewerb auf der großen Schanze. In den Einzelkonkurrenzen qualifizierten sich jeweils 50 Springer für den WM-Wettkampf. Es gab keine vorqualifizierten Teilnehmer.

Einzelspringen Normalschanze HS109

Qualifikation 
Die Qualifikation wurde am 29. Februar 2019 ausgetragen.

Wettkampf 
Der Wettkampf wurde am 1. März 2019 ausgetragen. Die besten 30 Springer des ersten Durchgangs traten zum Finale im zweiten Durchgang an.

Einzelspringen Großschanze HS130

Qualifikation 
Die Qualifikation wurde am 22. Februar 2019 ausgetragen.

Wettkampf 
Der Wettkampf wurde am 23. Februar 2019 ausgetragen. Die besten 30 Springer des ersten Durchgangs traten zum Finale im zweiten Durchgang an.

Mannschaftsspringen Großschanze HS130 
Der Wettkampf wurde am 24. Februar 2017 ausgetragen.

Verwendete Abkürzungen

Quellen 
 Qualifikation Normalschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 23. März 2021
 Wettkampf Normalschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 23. März 2021
 Qualifikation Großschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 23. März 2021
 Wettkampf Großschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 23. März 2021
 Teamwettkampf Großschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 23. März 2021

Weblinks 

Skispringen Manner
Manner 2019
Skispringen (Österreich)